Нумеро 24, Гранха Авикола има више значења:

 Нумеро 24, Гранха Авикола (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нумеро 24, Гранха Авикола (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику